Эрне́ст Леопо́льдович Ра́длов (, Санкт-Петербург, Российская империя — 28 декабря 1928, Ленинград, СССР) — русский философ, историк философии, филолог и переводчик. Сооснователь Санкт-Петербургского философского общества, директор Публичной библиотеки в Петрограде (1918-1924). Тайный советник (1916).

Биография 
Эрнест Радлов родился в семье педагога и этнографа Леопольда Фёдоровича Радлова, лютеранского вероисповедания. Окончил 6-ю Петербургскую гимназию (1873) и историко-филологический факультет Петербургского университета, где был членом Философского общества. Затем слушал лекции в Берлинском и Лейпцигском  университетах.

Вступил в службу 3 июня 1880 года. Спустя ровно 18 лет получил чин статского советника.

Читал лекции по логике на Высших женских курсах, по психологии и по истории философии в Училище правоведения; в 1903/1904 уч. году преподавал в Женском педагогическом институте. В Александровском лицее читал историю философии.

Публиковался во многих отечественных и зарубежных философских журналах. На протяжении многих лет (1880—1899 и 1916—1927) работал в Императорской публичной библиотеке, прошёл путь от помощника библиотекаря до директора.

В 1887 году перевёл на русский язык «Этику» Аристотеля. Под его редакцией были опубликованы по-русски «Феноменология духа» Гегеля, сочинения Фихте, Мальбранша и других.

Состоял членом Учёного комитета Министерства народного просвещения (с 29 декабря 1895). С 1 июля 1899 года был редактором «Журнала министерства народного просвещения»; 1 января 1904 года произведён в действительные статские советники; с 6 июня 1909 года — член Совета министра народного просвещения.

Совместно с Владимиром Соловьёвым редактировал философскую часть «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» и сам написал для него более ста словарных статей по философии.

Был награждён орденами Российской империи: Св. Владимира 3-й и 4-й ст. (01.01.1898), Св. Анны 1-й (01.01.1914) и 2-й ст., Св. Станислава 1-й и 2-й ст.

После Октябрьской революции, с 1917 по 1924 год занимал должность директора библиотеки.

В 1920 году был избран членом-корреспондентом Российской академии наук. В 1921 году из-за болезни А. И. Введенского стал исполняющим обязанности председателя Санкт-Петербургского философского общества.

Опала 
Оживление деятельности Философского общества, появление журнала «Мысль» (вышло три номера) в 1922 году, выход первых томов сочинений Платона было расценено как активизация идеалистического направления в философии. Последовал ряд отрицательных статей и отзывов в журналах «Печать и революция» и «Под знаменем марксизма», после чего журнал «Мысль» в том же году был закрыт. В 1923 году было распущено Философское общество, в том же году Радлов был лишён права преподавать в университете.

12 января 1924 года вынужден подать в отставку с поста директора РПБ. В 1927 году по инициативе В. И. Вернадского выдвинул  свою  кандидатуру  в  академики, однако вынужден был сняться с выборов.

Э. Л. Радлов скончался 28 декабря 1928 года в Ленинграде и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище родного города.

Семья 
Жена (с 1885 г.) — Вера Александровна Давыдова, дочь адмирала А. А. Давыдова, двоюродная сестра художника Михаила Врубеля. Дети:
 Наталья (1887—1938), театральный педагог, жена Б. В. Казанского, мать художницы Марии Казанской и филолога Татьяны Казанской.  
 Николай (1889—1942), художник, искусствовед, педагог.
 Сергей (1892—1958), театральный режиссёр, искусствовед, педагог.

Избранные сочинения 
 Этика Аристотеля (СПб, 1884);
 "Об истолковании" Аристотеля (Перевод с греч. Э.Л. Радлова) (СПб, 1891);
 Научная деятельность Каринского (СПб, 1895);
 Учение Соловьёва о свободе воли (СПб, 1911);
 Очерк истории русской философии (СПб., 1912; 2-е изд Пг., 1920)
 Владимир Соловьёв. Жизнь и учение (СПб, 1913);
 Философский словарь: Логика. Психология. Этика. Эстетика и история философии. 2-е изд. (М., 1913);
 К. Гельвеций и его влияние в России (Пг., 1917);
 Введение в философию (Пг., 1919);
 Этика (Пг., 1921);
 Чарльз Диккенс (Берлин-М.-Пг., 1922)

Примечания

Ссылки 

 
 Биография на сайте Российской Национальной Библиотеки
 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Историки философии
Историки по алфавиту
Филологи Российской империи
Философы Российской империи
Философы XX века
Философы XIX века
Переводчики Российской империи
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели женского педагогического института
Преподаватели Бестужевских курсов
Преподаватели Императорского училища правоведения
Преподаватели Александровского лицея
Библиотекари Российской империи
Библиотекари СССР
Выпускники Санкт-Петербургской 6-й гимназии
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Директора Российской национальной библиотеки
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Тайные советники
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище
Аристотелеведы
Главные редакторы Журнала Министерства народного просвещения